Protokol může být:

 Diplomatický protokol – soubor formálních pravidel pro ceremonie a další diplomatický styk, např. významné státní návštěvy, audience apod.
 Protokol (diplomatika) – úvodní část listiny
 Protokol (informatika) – soubor pravidel pro komunikaci mezi dvěma nebo více uzly (počítači)
 Protokol (zápis) – zápis o provedených úkonech, záznam jednání (u policie, soudu apod.)
 Log – záznam operací provedených počítačovým programem, nalezených chyb atd.

mezinárodní smlouvy
 Protokol (mezinárodní právo) – konkrétní soubor pravidel doplňující rámcovou mezinárodní smlouvu
 Ženevský protokol – Mezinárodní úmluva o zákazu použití plynů a bakteriologických zbraní ve válce
 dodatkové protokoly Ženevských úmluv
Protokol I 
Protokol II
Protokol III
Kjótský protokol – mezinárodní smlouva k Rámcové úmluvě OSN o klimatických změnách

v kultuře
 Protokol (film) – (orig. Protocol), filmová komedie z roku 1984 s Goldie Hawnovou

Externí odkazy